Samael – anioł śmierci, oskarżyciel, uwodziciel, duch zniszczenia
 Samael – szwajcarski zespół metalowy

Zobacz też 
 Samuel